Mino bezeichnet:
 einen Fluss auf der iberischen Halbinsel, siehe Rio Miño
 eine ehemalige japanische Provinz, siehe Provinz Mino
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Ōsaka, siehe Minō
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Kagawa in Japan, heute Teil von Mitoyo, siehe Mino (Kagawa)
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Gifu, siehe Mino (Gifu)
 einen traditionellen Regen- und Reisemantel der japanischen Kultur, siehe Mino (Kleidung)
 einen Gemeindebezirk in der Provinz A Coruña in Galicien,  siehe Miño (A Coruña)
 eine vom ZDF ausgestrahlte Weihnachtsserie aus dem Jahre 1986, siehe Mino – Ein Junge zwischen den Fronten
 eine Vogelgattung aus der Familie der Stare (Sturnidae), siehe Mino (Gattung)
 eine der fünf klassischen Schwertschmiedetraditionen, siehe Mino-Tradition
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Mino Cyclecar Company

Miño ist der Familienname folgender Personen:
 Fausto Miño (* 1981), ecuadorianischer Pop-Sänger und Schauspieler
 Juan Paz y Miño (Familienname Paz y Miño), ecuadorianischer Historiker und Publizist
 Juan Sánchez Miño (* 1990), argentinischer Fußballspieler
 Rubén Miño (* 1989), spanischer Fußballtorwart

Mino ist das Pseudonym von:
 Dominique Mucret (* 1952), belgische Sängerin

Mino ist ein Namensbestandteil von:
 Mino da Fiesole (um 1430–1484), italienischer Architekt und Bildhauer
 Mino Raiola (1967–2022), italienischer Fußball-Spielervermittler

Siehe auch:
 Minho
 Minno

es:Miño
hr:Minho
pt:Minho